Râul Bătrâna se poate referi la mai multe râuri din mai multe bazine hidrografice:

Diverse râuri 
 Râul Bătrâna, Argeș, curs de apă, unul din cele două brațe care formează Râul Târgului din județul Argeș 
 Râul Bătrâna, Bâlta, curs de apă, afluent al râului Bâlta din județul Gorj 
 Râul Bătrâna, Dobra, curs de apă, al treilea afluent de stânga (din cei patru ai săi) al râului Dobra, afluent la rândul său al râului Mureș 
 Râul Bătrâna, Dragoș, curs de apă, primul afluent de dreapta din doi al râului Dragoș, care este la rândul său al optulea afluent de stânga al Vișeului  
 Râul Bătrâna, Someșul Cald
și
 Râul Bătrâna Mare
 Râul Bătrâna Mică

Un izvor 
 Izvorul Bătrâna

Altele 
 Râul Bătrânu
 Râul Dealul Bătrân
 Râul Puțul Bătrân
 Râul Izvorul Bătrânei
 Râul Stânei Bătrâne

Vezi și 
 Râul Valea Bătrâna (dezambiguizare)
 Bătrâni (dezambiguizare)

Baătraâna, Raâul
Nume proprii
Toponime românești